«Inquisidor» - o «El inquisidor» - puede referirse a:

Significado 
 inquisidor, juez de la Inquisición.

Personajes 
 Tomás de Torquemada (1420-1498),relevante inquisidor de la Inquisición Española.
 Inquisidor (1977-), luchador mexicano.
 Inquisidor (-), personaje ficticio de Halo.

Obras 
 El inquisidor (2007), novela.
 El inquisidor (1975), película dirigida por Bernardo Arias.
 El inquisidor (2006), película dirigida por Adrian Rudomin y protagonizada por Christopher Lambert.